Халлок (город, Миннесота) — город в округе Китсон, штат Миннесота, США.
 Халлок (тауншип, Миннесота) — тауншип в округе Китсон, Миннесота, США.